Contarini – famiglia patrizia veneziana

Architettura
 Palazzo Contarini Fasan – edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco
 Palazzo Contarini del Bovolo – edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco
 Palazzo Corner Contarini dei Cavalli – edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco
 Palazzo Contarini a San Beneto – edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco
 Palazzo Contarini a Santa Maria Zobenigo – edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco
 Palazzo Contarini delle Figure – edificio veneziano sito nel sestiere di San Marco
 Palazzo Contarini Pisani – edificio veneziano sito nel sestiere di Cannaregio
 Palazzo Correr Contarini Zorzi – edificio veneziano sito nel sestiere di Cannaregio
 Palazzo Contarini Dal Zaffo – edificio veneziano sito nel sestiere di Cannaregio
 Palazzo Contarini Polignac – edificio veneziano sito nel sestiere di Dorsoduro
 Palazzi Contarini degli Scrigni e Corfù – edificio veneziani siti nel sestiere di Dorsoduro 
 Palazzo Contarini Michiel – edificio veneziano sito nel sestiere di Dorsoduro
 Palazzo Contarini dalla Porta di Ferro – edificio veneziano sito nel sestiere di Castello
 Palazzo Contarini – edificio veneziano sito nel sestiere di Castello
 Palazzo Foscari Contarini – edificio veneziano sito nel sestiere di Santa Croce
 Palazzo Contarini – edificio veneziano sito nel sestiere di Santa Croce
 Villa Contarini Donà Priuli – villa veneta sita nel comune di Dolo, città metropolitana di Venezia
 Villa Contarini Giovanelli Venier – edificio storico sito nel comune di Vo', provincia di Padova

Arte
 Fontana Contarini – fontana di Bergamo
 Madonna Contarini – dipinto olio su tavola di Giovanni Bellini
 Planisfero Contarini – primo planisfero che utilizza una proiezione conica

Persone
 Alvise Contarini – 106º doge della Repubblica di Venezia
 Ambrogio Contarini – ambasciatore ed esploratore italiano
 Andrea Contarini – 60º doge della Repubblica di Venezia
 Antonio Contarini – patriarca cattolico italiano
 Bartolomeo Contarini – nobile della Repubblica di Venezia del XV secolo
 Carlo Contarini – 100º doge della Repubblica di Venezia
 Domenico I Contarini – 30º doge della Repubblica di Venezia
 Domenico II Contarini – 104º doge della Repubblica di Venezia
 Elisabetta Contarini Mosconi – scrittrice italiana
 Federico Contarini – militare e politico italiano
 Gasparo Contarini – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Giacomo Contarini – nobile italiano
 Giovanni Contarini – patriarca cattolico italiano
 Giovanni Contarini – pittore italiano
 Giovanni Matteo Contarini – cartografo italiano
 Giulio Contarini – vescovo cattolico italiano
 Jacopo Contarini – politico e diplomatico italiano
 Lodovico Contarini – patriarca cattolico italiano
 Luigi Contarini – imprenditore e politico italiano
 Maffeo Contarini – patriarca cattolico italiano
 Marino Contarini – mercante e imprenditore italiano
 Nicolò Contarini – 97º doge della Repubblica di Venezia
 Paolo Contarini – artigiano italiano del XIX secolo
 Pietro Francesco Contarini – patriarca cattolico italiano
 Salvatore Contarini – diplomatico e politico italiano

Pagine correlate
 Francesco Contarini (disambigua)
 Villa Contarini (disambigua)